Cyclops (lat. und engl. für Zyklop) steht für:
 Hüpferlinge, Kleinkrebs aus der Gruppe der Ruderfußkrebse
 Cyclops Mountains, ein Gebirge auf Neuguinea
 eine Figur der X-Men, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum #Cyclops
 Cyclops (Mt. Olympus Water & Theme Park), eine Holzachterbahn in Wisconsin, USA
 USS Cyclops (AC-4), ein 1918 verschollener Transporter der US-Marine
 HMS Cyclops, erste britische Raddampf-Fregatte (Baujahr 1839)
 Cyclops (Liverpool), ein britisches Frachtschiff, das 1942 von einem U-Boot versenkt wurde
 Cyclops64, der Prozessor-Teil (Supercomputer on a chip) des Projekts BlueGene von IBM
 Cyclops, einen Roman von Clive Cussler, siehe Liste der Romane von Clive Cussler
 Cyclops Peak, Berg im Enderbyland, Antarktika
 Cyclops Cyclecar, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Cyclops, Originaltitel des US-amerikanischen Spielfilmes Marcus – Der Gladiator von Rom